Большие Ясырки — название населённых пунктов в России:
 
 Большие Ясырки — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Большие Ясырки — посёлок в Панинском районе Воронежской области.